est une petite famille de ptérosaures. Cette famille a été nommée en 2001 après que l'on a découvert que le genre type Istiodactylus ne faisait pas partie du genre Ornithodesmus.

Systématique et distribution 
 
Des restes de taxons qui peuvent être attribués en toute confiance aux Istiodactylidae ont été trouvés au Royaume-Uni et en Chine, dans des roches datant du Crétacé inférieur (du Barrémien à l'Aptien). Arbour et Currie (2011) ont décrit le Gwawinapterus beardi canadien comme un membre des Istiodactylidae vivant au Crétacé supérieur (stade du Campanien supérieur) ; cependant, Witton (2012) a suggéré que le modèle d'emplacement des dents chez cet animal ne correspond pas à celui des ptérosaures, ce qui suggère que l'espèce ne pourrait pas être un ptérosaure. Des recherches supplémentaires ont suggéré que l'espèce était en fait un poisson. La première espèce connue pourrait être Archaeoistiodactylus linglongtaensis, du Jurassique moyen de Chine ; cependant, il a également été suggéré que l'holotype de cette espèce pourrait être en fait un spécimen mal conservé de Darwinopterus. Hongshanopterus, un istiodactylidé supposé de Chine, a été reclassé comme membre d'Ornithocheiroidea de placement phylogénétique incertain par Witton (2012).

Les istiodactylidés étaient des ptérosaures de taille moyenne avec des mâchoires plates et arrondies semblables à celles d'un canard. Ils avaient cependant de petites dents qui tapissaient leurs mâchoires.

Mode de vie 
Contrairement à la plupart des ornithocheiroïdés, les istiodactylidés portent des physiologies adaptées à une vie terrestre et plusieurs de leurs fossiles ont été trouvés dans des dépôts d'eau douce. Les iodiodactylidés sont considérés comme des équivalents ptérosauriens aux vautours : agissant en tant qu'équipage de nettoyage dans leurs emplacements d'origine. Reste à savoir si les istiodactylidés pourraient nager comme la plupart des ptérosaures aquatiques.

Liens externes

Notes et références 

Famille d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Ptérosaure du Crétacé inférieur
Taxon fossile décrit en 2001